Anisotremus är ett släkte av fiskar. Anisotremus ingår i familjen Haemulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Anisotremus